Вэй Сюн () — американский экономист, профессор экономики, Трамбалл-Адамс профессор финансов в  при Принстонском университете, автор Мандаринской модели роста.

Биография 
В 1993 году получил степень бакалавра наук (B.S.) по физике в Научно-техническом университете Китая. В 1995 году удостоен магистерской степени (M.A.) по физике в Колумбийском университете. В 2001 году, защитив докторскую диссертацию по финансам, был удостоен звания доктора наук (Ph.D.) в Университете Дьюка.

Свою преподавательскую деятельность начал в должности ассистента профессора по экономике в Принстонском университете в 2000—2006 годах. С 2007 года занимает должность профессора экономики в Принстонском университете. А с 2014 года — Трамбалл-Адамс профессор финансов в Центре финансов Бендхейма при Принстонском университете.

Кроме того является научным сотрудником Национального бюро экономических исследований с 2005 года, академическим деканом Школы управления и экономики  (филиал Китайского университета Гонконга) с 2015 года, соредактором журнала «» с 2016 года.

Вклад в науку 

В 2018 году опубликовал своё исследование «Мандаринская модель роста», описав в ней модель экономического роста Китайской народной республики.

Награды 
За свои достижения был неоднократно удостоен рядом наград:
 2000 — европейский тур от журнала «»;
 2001 — приз Роджера Мюррей от «Q-групп»;
 2006 — премия «Standard Life Investments Finance» за лучший доклад Европейского института корпоративного управления (ECGI);
 2006 — исследовательский грант от «Q-групп»;
 2011—2013 — грант от  за исследование «Финансовые инновации на сырьевых рынках»;
 2012 —  (первый приз) от  за лучшую статью по рынку капитала, опубликованной в журнале «»;
 2013 — премия NASDAQ OMX Group за лучшую статью по ценообразованию активов от ;
 2014 — премия «Sun Yefang Financial Innovation» от Фонда Sun Yefang;
 2018 — приз Китайской экономики.

Библиография 

 “Convergence Trading with Wealth Effects: An Amplification Mechanism in Financial Markets”//Journal of Financial Economics, 2001, Vol. 62, pp. 247-292.
 “Contagion as a Wealth Effect” (with Albert Kyle)//Journal of Finance, 2001, Vol. 56, pp. 1401-1440. (Roger Murray Prize by Q-group in 2001)
 “Overconfidence and Speculative Bubbles” (with Jose Scheinkman)//Journal of Political Economy, 2003, Vol. 111, pp. 1183-1219. Reprinted in New Perspectives on Asset Price Bubbles, edited by Douglas D. Evanoff, George G. Kaufman and A. G. Malliaris, 2012, Oxford University Press
 “Heterogeneous Beliefs, Speculation and Trading in Financial Markets”(with Jose Scheinkman)//Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance, Springer, 2003, pp. 217-250.
 “Pay for Short-Term Performance: Executive Compensation in Speculative Markets” (with Patrick Bolton and Jose Scheinkman)//Journal of Corporation Law, 2005, Vol. 30, pp. 721-747. (Standard Life Investments Finance Prize for the best paper by the European Corporate Governance Institute (ECGI)) Reprinted in Foundations of Corporate Law, 2012, Matthew Bender &Company
 “Asset Float and Speculative Bubbles” (with Harrison Hong and Jose Scheinkman)//Journal of Finance, 2006, Vol. 61, pp. 1073-1117. (Final list of the Smith Breeden Best Paper Award)
 “Investor Attention, Overconfidence and Category Learning” (with Lin Peng)//Journal of Financial Economics, 2006, Vol. 80, pp. 563-602.
 The Mandarin Model of Growth// NBER Working Paper No. 25296, November 2018, DOI: 10.3386/w25296
 A Model of Cryptocurrencies (with Michael Sockin), 2018

Примечания 

Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Экономического факультета Принстонского университета